Geigersberg ist ein Bergname:

 Geigersberg (Bühlertann), unter 515 m, Sporn der Ellwanger Berge bei Vetterhöfe, Gemeinde Bühlertann, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Geigersberg, unter 365 m, Südhang der Erhebung Scheiterhäule (472 m) des Strombergs bei Ochsenbach, Stadt Sachsenheim, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, mit renaturierter Weinlage Ochsenbacher Geigersberg
 Geigersberg (Talheim), 290 m, Sporn zum Schozach­tal bei Talheim, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Geigersberg (Durlach), 245 m, Sporn des Nordschwarzwaldes bei Durlach, kreisfreie Stadt Karlsruhe, Baden-Württemberg